Пидпалый — украинская фамилия.

Известные носители 
 Пидпалый, Валерьян Сергеевич (1940—2001) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист.
 Пидпалый, Владимир Алексеевич (1936—1973) — украинский поэт, прозаик, редактор, переводчик и общественный деятель.